Bogdan Straton – calciatore rumeno
 Cătălin Straton – calciatore rumeno
 Isabella Charlet-Straton – alpinista britannica
 Jean Charlet-Straton – alpinista francese